Heinrich Hoffmann (1809–1894) – niemiecki pisarz i psychiatra
 Heinrich Hoffmann (1885–1957) – niemiecki fotograf, oficjalny fotograf Adolfa Hitlera

Zobacz też 
 Heinrich Hofmann